Ahmadija (Ahmadi) – ruch reformatorski w islamie
 Al-Ahmadi – miasto w Kuwejcie
 Ahmadi (Iran) – miejscowość w Iranie